Rasmusson är ett svenskt efternamn, ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Rasmus son. Det kan avse:

Personer med efternamnet Rasmusson

 Anna-Karin Rasmusson (född 1983), installations- och videokonstnär
 Birgitta Rasmusson (1939–2021), bakboksförfattare
 Calle Rasmusson (född 1978), trumslagare och orkesterledare
 Eric Rasmusson (1916–2011), industriman, författare och bibliofil
 Fredrik Rasmusson (född 1991), basketspelare
 Kjell Rasmusson (1912–1987), trafikflygare och militär
 Ludvig Rasmusson (född 1936), journalist, kåsör och föredragshållare
 Magda Rasmusson (född 1992)), politiker, miljöpartist
 Margareta Andrén-Rasmuson (1913–2000), författare och kulturskribent
 Margit Rasmusson (1906–2000), lärare och författare
 Marianne Rasmuson (född 1921), genetiker
 Nils Ludvig Rasmusson (1904–1973), numismatiker och museiman
 Rikard Rasmusson (född 1974), kortdistanslöpare
 Torkel Rasmusson (född 1941), sångare och låtskrivare

Se även 
 Rasmussen, danskt och norskt efternamn

Svenska efternamn
Sonnamn